SIG puede referirse a:
 Sistema de información geográfica.
 Sistema integrado de gestión, frecuentemente referido a sistemas de gestión en los que se integran calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral.
 Sistema integrado de gestión de envases y residuos de envases.
 SIG Sauer, fabricante suizo de armas.
 Schweizerische Industrie Gesellschaft, compañía industrial suiza.

Acrónimos